Теза́н-де-Корб'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 110 км на південний захід від Монпельє, 37 км на схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 235 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 512,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тезан-де-Корб'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Тезан-де-Корб'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тезан-де-Корб'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од